Un moteur est un dispositif qui transforme de l'énergie en mouvement. Ce mouvement peut être physique (mécanique, électrique, informatique) ou moral (psychologique, théologique).

Mécanique 
Un moteur est un dispositif qui transforme différents types d'énergie en énergie mécanique (voir moteur à énergie mécanique) :
 Machine électrique (moteur électrique) ;
 Moteur hydraulique ;
 Moteur à combustion et explosion :
 Moteur avec cylindres en ligne ;
 Moteur avec cylindres en V ;
 Moteur avec cylindres en W ;
 Moteur à plat ;
 Moteur avec cylindres en H ;
 Moteur en étoile.
 Moteur à allumage commandé
 Moteur Diesel ;
 Moteur à air comprimé ;
 Moteur à pistons libres ;
 Moteur à réaction.

Informatique 

En informatique, un moteur est un composant logiciel qui effectue un travail sans intervention humaine.

 Moteur de jeu : composant qui anime le déroulement d'un jeu vidéo.
 Environnement d'exécution (moteur d'exécution) : composant logiciel dont les automatismes assurent l'exécution d'un autre logiciel.
 Moteur d'inférence : composant d'un système expert qui produit des réponses en effectuant une suite de déductions prédéterminées.
 Moteur de recherche : composant logiciel qui effectue des recherches automatiques ; désigne également l'application informatique ou le site web qui permet d'exploiter le moteur de recherche.
  : composant logiciel qui crée des images sans intervention humaine.
 Moteur de workflow : composant logiciel qui anime le déroulement d'une procédure d'entreprise.
 Moteur de base de données : composant qui enregistre, consulte, trie, et regroupe des données dans une base de données.

Voir aussi